Exotica peut faire référence à :
 Exotica, un genre musical né au début des années 1950 ;
 Exotica, un film canadien réalisé par Atom Egoyan et sorti en 1994 ;
 Exotica, un groupe de musique français des années 2010 ;
 Exotica, un genre de mollusques de la famille des Tellinidae.